

Sigle 
 Hard disk – disco fisso di un computer
 Harley Davidson – casa motociclistica statunitense
 High definition – alta definizione
 High density – floppy disk o DVD ad alta densità
 Hard Discount – canale distributivo

Astronomia 
 HD – sigla del catalogo Henry Draper

Chimica 
 HD – variante dell'iprite

Codici 
 HD – codice vettore IATA di Hokkaido International Airlines/Air Do
 HD – codice ISO 3166-2:RO del distretto di Hunedoara (Romania)
 HD – codice ISO 3166-2:YE di Hadhramaut (Yemen)

Letteratura 
 H.D. – Hilda Doolittle, poetessa statunitense

Mineralogia 
 Hd – abbreviazione di hedenbergite

Altro 
 HD – targa automobilistica di Heidelberg (Germania)
 HD – album di Atom™ (Uwe Schmidt) del 2013

Note